XVII Светско првенство у атлетици на отвореном одржало се у Дохи (Катар) у периоду од 27. септембра до 6. октобра 2019, на Khalifa International Stadium-у.

Квалификационе норме за учешће на Светском првенству 
За светско првенство 2019. ИААФ је дао следеће норме.

Период испуњења норми у дисциплинама: 
 10.000 м, маратон, штафете, ходања и вишебоји је од 7. марта 2018. до 6. септембра 2019. године.
 За остале дисциплине 7. септембар 2018. до 6. октобра 2019. године.

Календар такмичења

Земље учеснице 
Учествовало је 207. земаља са 1.936 такмичара од чега 1.053 мушкарца и 893 жене

  Авганистан 1 (1+0)
  Азербејџан 4 (3+1)
  Албанија 1 (0+1)
  Алжир (8)
  Америчка Девичанска Острва 1 (1+0)
  Ангола 1 (0+1)
  Ангвила 1 (0+1)
  Андора 1 (1+0)
  Антигва и Барбуда 5 (5+0)
  Аргентина 10 (7+3)
  Аруба 1 (1+0)
  Аустралија 62 (29+33)
  Аустрија 5 (3+2)
  Избеглички тим 5 (3+2)
  Неутрални атлетичари 19 (12+7)
  Бангладеш 1 (1+0)
  Барбадос 8 (6+2)
  Бахаме 25 (13+12)
  Бахреин 26 (10+16)
  Белгија 18 (13+5)
  Белизе 1 (0+1)
  Белорусија 16 (7+9)
  Бенин 2 (0+2)
  Бермуди 1 (1+0)
  Боливија 2 (1+1)
  Босна и Херцеговина 3 (3+0)
  Боцвана 12 (6+6)
  Бразил 36 (20+16)
  Британска Девичанска Острва 3 (1+2)
  Брунеј 1 (1+0))
  Бугарска 8 (4+4)
  Буркина Фасо 2 (1+1)
  Бурунди 4 (3+1)
  Вануату 1 (1+0)
  Венецуела 11 (4+7)
  Вијетнам 1 (1+0)
  Габон 1 (0+1)
  Гамбија (1)
  Гана 8 (2+6)
  Гвам 1 (0+1)
  Гватемала 7 (6+1)
  Гвинеја 1 (1+0)
  Гвинеја Бисао 1(0+1)
  Гвајана 2 (2+0)
  Гибралтар 1 (1+0)
  Гренада 4 (4+0)
  Грузија 1 (1+0)
  Грчка 20 (8+12)
  Данска 4 (2+2)
  Демократска Република Конго 1 (1+0)
  Доминика 2 (1+1)
  Доминиканска Република 3 (2+1)
  Египат 4 (3+1)
  Еквадор 17 (6+11)
  Екваторијална Гвинеја 1 (1+0)
  Еритреја 8 (8+0)
  Естонија 14 (11+3)
  Етиопија 46 (22+24)
  Замбија 2 (1+1)
  Зеленортска Острва 1 (1+0)
  Зимбабве 5 (3+2)
  Израел 8 (3+5)
  Индија 25 (14+11)
  Индонезија 1 (0+1)
  Ирак 1 (1+0)
  Иран 3 (3+0)
  Ирска 12 (9+3)
  Исланд 3 (1+2)

   Источни Тимор 1 (1+0)
  Италија 36 (18+18)
  Јамајка 64 ( + )
  Јапан 47 (34+13)
  Јерменија 1 (1+0)
  Јордан 1 (0+1)
  Јужна Кореја 17 (11+6)
  Јужни Судан 1 (1+0)
  Јужноафричка Република 29 ( + )
  Кајманска острва 1 (1+0)
  Казахстан 13 (1+12)
  Камбоџа 1 (1+1)
  Камерун 2 (1+1)
  Канада 57 (22+35)
  Катар 5 (5+0)
  Кенија 50 (30+20)
  Кина 50 (25 + 25)
  Кинески Тајпеј 2 (1+1)
  Кипар 5 (2+3)
  Киргистан 3 (0+3)
  Кирибати 1 (1+0)
  Колумбија 19 (10+9)
  Комори 1 (1+0)
  Конго 2 (1+1)
  Косово 1 (1+0)
  Костарика 1 (1+0)
  Кувајт 3 (3+0)
  Куба 27 (17+10)
  Кукова Острва 1 (0+1)
  Лаос 1 (1+0)
  Лесото 3 (3+0)
  Летонија 12 (3+9)
  Либан 1 (1+0)
  Либерија 1 (1+0)
  Литванија 15 (9+6)
  Луксембург 1 (1+0)
  Макао 1 (0+1)
  Мадагаскар 1 (0+1)
  Македонија 1 (0+1)
  Малави 1 (1+0)
  Малдиви 1 (1+0)
  Малезија 1 (1+1)
  Мали 1 (0+1)
  Малта 1 (0+1)
  Мароко 15 (10+3)
  Маршалска Острва 1 (1+0)
  Мауританија 1 (1+0)
  Маурицијус 1 (1+0)
  Мађарска 16 (6-10))
  Мексико 15 (11+4)
  Микронезија 1 (1+0)
  Мјанмар 1 (1+0)
  Мозамбик 1 (1+0)
  Молдавија 5 (2+3)
  Монако 1 (0+1)
  Монголија 5 (3+2)
  Намибија 5 (2+3)
  Науру 1 (1+0)
  Немачка 71 (28+43)
  Непал 1 (1+0)
  Нигерија 18 (4+14)
  Никарагва 1 (1+0)
  Нови Зеланд 12 (8+4)
  Норвешка 13 (8+5)
  Обала Слоноваче 4 (2+2)
  Оман 1 (1+0)
  Пакистан 1 (1+0)
  Палау 1 (1+0)

   Палестина 2 (1+1)
  Панама 3 (2+1)
  Папуа Нова Гвинеја 4 (1+3)
  Парагвај 2 (1-1)
  Перу 7 (4+3)
  Пољска 51 (29+22)
  Порторико 5 (3+2)
  Португалија 21 (8+13)
  Руанда 1 (0+1)
  Румунија 15 (5+10)
  Салвадор 1 (1+0)
  Самоа 2 (2+0)
  Сао Томе и Принсипе 1 (1+0)
  Саудијска Арабија 1 (1+0)
  Свазиленд 1 (1+0)
  Света Луција 1 (0+1)
  Северна Кореја 3 (0+3)
  Северна Маријанска Острва 1 (0+1)
  Сејшели 1 (1+0)
  Сент Китс и Невис 1 (1+0)
  Сент Винсент и Гренадини 1 (1+0)
  Сијера Леоне 1 (0+1)
  САД 136 ( )
  Словачка 5 (3+2)
  Словенија 7 (2+5)
  Соломонова Острва 1 (1+0)
  Сомалија 1 (1+0)
  Србија 8 (3+5)
  Судан 1 (1+0)
  Суринам 1 (1+0)
  Сирија 1 (1+0)
  Таџикистан 2 (1+1)
  Танзанија 8 (5+3)
  Тајланд 2 (1+1)
  Того 1 (1+0)
  Тринидад и Тобаго 20 (12+8)
  Тунис 3 (2+1)
  Турска 27 (20+7)
  Туркменистан 1 (0+1)
  Теркс и Кејкос 1 (1+0)
  Тувалу 1 (1+0)
  Уганда 22 (14+8)
  Украјина (51)
  Уједињени Арапски Емирати 1 (1+0)
  Уједињено Краљевство (92)
  Уругвај 5 (4+1)
  Узбекистан 2 (0+23)
  Филипини (1)
  Фиџи (1)
  Финска 12 (7+5)
  Француска (55)
  Француска Полинезија (1)
  Хаити 2 (1+1)
  Хондурас 1 (1+0)
  Хонгконг 1 (0+1)
  Холандија 28 ( )
  Хрватска 9 (3+6)
  Централноафричка Република 1 (1+1)
  Црна Гора 1 (0+1)
  Чад 1 (1+0)
  Чешка 27 (12+15)
  Чиле 9 (6+3)
  Џибути 4 (4+0)
  Шведска 32 ( )
  Швајцарска 19 ( )
  Шпанија 56 ( )
  Шри Ланка 4 (2+2)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Мешовито

Биланс медаља 

Земље су рангиране по редоследу, према њиховом броју златних, сребрних и бронзаних медаља ,

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, мешовито 

 Биланс медаља, укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2019. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи, осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су: 3 светски рекорд, 1 светски рекорд за јуниоре, 5 рекорда светских првенстава, 17 најбољих светски резултата сезоне, 12 континенталних рекорда и 91 национални рекорд.

Светски рекорди (3)

Светски рекорди - јуниори (1)

Рекорди светских првенстава (6)

Континентални рекорди (21)

Најбољи светски резултати сезоне (23)

Национални рекорди постигнути на СП 2019. (72)

Види још 
 Рекорди светских првенстава у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2019.
Атлетика у Катару
Спорт у Дохи